Příjmení Tošenovský, přechýleně Tošenovská, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Evžen Tošenovský (* 1956) – český politik, v letech 1993–2001 primátor města Ostrava
 Ludvík Tošenovský (1917–2012) – český filozof, v letech 1965–1966 děkan na FF MU

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení